Diecezja Leónu (Hiszpania)
 Diecezja León en Nicaragua
 Archidiecezja León (Meksyk)